Francisco Álvarez puede referirse a:

Personas
 Francisco Álvares (1465-1536 o 1541), explorador portugués;
 Francisco Álvarez de Toledo y Palafox (1799-1816), noble español;
 Manuel Francisco Álvarez de la Peña, escultor español del siglo XVIII;
 Francisco Salvador Álvarez Pérez (1814-1873), empresario y político chileno, diputado por Santiago (1849-1852), dueño de la hacienda de Viña del Mar;
 Francisco Álvarez, militar revolucionario argentino, gobernador de la provincia de San Luis;
 Francisco Eustaquio Álvarez (1827-1897), historiador colombiano;
 Francisco S. Álvarez (18??-19??), político argentino - gobernador de Mendoza (durante 1914-1917);
 Francisco Álvarez de Novoa (1873-1936), periodista y escritor español;
 Francisco Álvarez (1892-1960), actor argentino;
 Francisco Álvarez Martínez (1925-2022), cardenal español;
 Francisco Álvarez-Cascos (1947-), político español;
 Francisco Javier Álvarez Uría "Uría" (1950-), futbolista español;
Francisco Álvarez (siglo XIX]), político peruano;
 Francisco Álvarez Román (1986-), químico farmacéutico y político chileno, ex seremi de salud de la región de valparaíso.

Lugares
 Francisco Álvarez, localidad de la Argentina;
 Estación Francisco Álvarez, estación de ferrocarril en Francisco Álvarez, Argentina;
 General Francisco Álvarez, división administrativa del Paraguay.